Parafie pod wezwaniem św. Klemensa:

 Parafia św. Klemensa Dworzaka w Głogowie
 Parafia św. Klemensa w Lędzinach
 Parafia św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie
 Parafia św. Klemensa w Ustroniu
 Parafia św. Klemensa w Wieliczce
 Parafia św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu
 Parafia św. Klemensa w Zawoi

Klemens, św.
!